Raglan (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Raglan (Nieuw-Zeeland), een plaats in Nieuw-Zeeland
Raglan (kleding), een wijze van mouwinzet
Raglan (Wales) in Monmouthshire, Wales
 Baron Raglan - Een Britse adellijke titel vanaf 1852